Pianella ima više značenja:
 Pianella, Benevento
 Pianella, Pescara
 Pianella, Pistoia
 Pianella, Salerno
 Pianella, Siena